STC est le sigle du Syndicat des travailleurs corses 
 STC s'emploie en droit du travail en France pour le Solde de Tout Compte. Ce document recense les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il est signé par l'employeur et le salarié
 STC est une instruction pour processeurs de la famille x86 
 STC est l'abréviation française du « sous-titrage codé » destiné aux sourds et malentendants pour la télévision, la vidéo et le cinéma.
 STC est l'abréviation anglaise de :
 Short Title Catalogue, type de catalogue de bibliothèque et de bibliographie particulièrement utilisé dans les pays anglo-saxons ;
 , les conditions de test standards (définies par des normes), par exemple celles permettant de quantifier la puissance d'un panneau solaire ;
 , un jeu vidéo de course de grand tourisme créé par Sega et sorti en .